Университет имени Шахида Бехешти ( [Dāneshgāh-e Shahid Beheshti]) — государственное высшее учебное заведение в Иране, учебный и научно-исследовательский центр в области инженерии и физических наук. Одно из самых престижных технических учебных заведений Ирана. Расположен в городе Тегеран.

Общие сведения 

Основан в 1959 году профессором Тегеранского университета  по указу шаха Ирана Мохаммада Реза Пехлеви как  по образу и подобию американских частных университетов.

В первый год существования университета на двух факультетах — архитектурно-градостроительном и финансово-экономическом — обучались 174 студента, отобранных по итогам всеиранского конкурса.

В 1983 году Постановлением  Иранский национальный университет был переименован в Университет имени Шахида Бехешти и назван в честь Сейеда Мохаммада Хосейни-Бехешти, духовного и политического деятеля и революционера, убитого 28 июня 1981 года в результате теракта.

В 1985 году по постановлению Правительства Исламской республики Иран в связи с образованием Министерства здравоохранения и медицинского образования, из университета выделились, став самостоятельным Медицинским университетом им. Шахида Бехешти, лечебный центр, медицинский факультет и факультет протезной ортопедии.

В 2013 году к Университету был присоединен .

В настоящее время университет располагает двумя кампусами.

Профессорско-преподавательский состав

Деятельность 
В настоящее время Университет реализует 199 программ бакалавриата, 632 магистерские программы и 257 программ PhD, на которых обучаются 17,5 тыс. человек, в том числе по программам бакалавриата — более 8,6 тыс. человек, магистратуры — 7,3 тыс., аспирантуры (PhD) — более 1,5 тыс.

Образовательная деятельность 
По состоянию на июнь 2016 года основной учебный процесс в университете осуществляется на 15 факультетах:

 Архитектурно-градостроительный факультет.
 Факультет бизнеса и менеджмента.
 Факультет биологических наук.
 Факультет компьютерных наук и инженерии
 Факультет экономики и политических наук.
 Факультет энергетики и современных технологий.
 Факультет геологических наук.
 Факультет права.
 Факультет гуманитарных наук.
 Факультет математических наук.
 Факультет ядерной технологии.
 Факультет физического воспитания и спорта.
 Факультет психологии.
 Факультет естествознания.
 Факультет гидроинженерии.

Структура факультетов в целом соответствует основным направлениям образовательной деятельности Университета.

Научно-исследовательская деятельность 
В университете действуют 6 исследовательских институтов: Институт наук об окружающей среде, Институт исследований семьи, Институт растений и лекарств, Институт мозга и когнитивных наук, Институт лазерных и плазменных исследований (волоконная оптика, магнитооптика, неразрушающее тестирование, полимеры и органические материалы фотоники, лазерная спектроскопия). Институт исследований Корана. Также при университете действуют 9 исследовательских центров.

Примечания 

Университеты Ирана